Amodio ist der Familienname folgender Personen:

 Florent Amodio (* 1990), französischer Eiskunstläufer
 Héctor Amodio, uruguayischer Guerrillero
 Luigi Amodio (1902–1942), italienischer Klarinettist
 Nicolás Amodio (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Paolo Amodio (* 1973), luxemburgischer Fußballspieler
 Silvia Amodio, uruguayische Leichtathletin

Siehe auch:
 Amodeo